RGN steht für:
 RGN (Handgranate), russische Handgranate, siehe RGO (Handgranate)
 Bahnhof Graben-Neudorf (DS100-Code)
 Rangun International Airport (IATA-Code)
 Cygnus Air (ICAO-Code)

rgn steht für:
 Romagnol (ISO-639-3-Code)

RGN